Lugares
 Cabreira, freguesia portuguesa 
 Serra da Cabreira, elevação em Portugal

Outros usos
 Scorpiurus muricatus, planta vulgarmente chamada de cabreira

Desambiguações de sobrenomes